Крыголам — украинская рок-группа. Стиль — progressive rock. Основана в 1983 году. Херсонская область. 11 андеграундных альбомов в подстилях блюз-рок, фолк-рок, ритм-энд-блюз, хард-рок, хэви-металл. Последние — «Крокодил — чемпион», «Покусай задницу королевы» (2006) и «Козлы и капуста» (2007). Тексты — на живом украинском языке.

История 
Крыголам был создан в 1983 году в с. Корсунка Херсонской области — сначала как «Посторонним В», а с 1984 года — «Ледокол». Творческая деятельность — в основном г. Новая Каховка. С 1989 года — в г. Херсон как «Крыголам». Творческая деятельность — в основном г. Херсон. С 1990 года — исключительно на украинском языке. Автор музыки и текстов — Владимир Демченко. Стили — хард-рок, ритм-энд-блюз, фольк-рок, хэви-металл. Сейчас — прогрессивный рок.

Первый украиноязычный альбом «Круиз» музыканты выпустили в 1986 году и передали его на конкурс фонограмм в Санкт-Петербург. Хоть на конкурсе группа ничего не завоевала (участвовали «Наутилус», «Аквариум», «Кино» и другие известные рокеры), пресса написала про группу как единственную украиноязычную группу из 40 (!) групп с УССР. В том же году группа выступила на первом фестивале «Рок-н-ролл Таврический».

Позже группа выступала на фестивалях «Червона рута» (1991, 1993), «Перлини сезону» (1994), «Таврійські ігри», «Крок у майбутнє (2008)».

Дискография 
 «Круиз» («Подорож до Аврори») — студийная запись в клубе с. Корсунка (1986)
 «Песни Большого Черногуза» — студийная запись в клубе профтехобразования, г. Херсон (1991)
 «Песни Черного Аиста» — лайвовая запись в клубе профтехобразования, г. Херсон (1993)
 «Дикая утка» — лайвовая запись в клубе профтехобразования, г. Херсон (1994—1995)
 «В рукавичку всех приглашаем» — лайвовая запись в клубе профтехобразования, г. Херсон (1994—1995)
 «Цибуля» — студийная акустическая запись на Авторадио, г. Херсон (1994—1995)
 «Херсонский блюз» — студийная запись в Церкви Христиан, г. Херсон (2002)
 «Год Козла» — концертная запись в зале училища культуры, г. Херсон (2003)
 «Крокодил-Чемпион» — студийная запись на «Онлайн-студии», г. Херсон (2006)
 «Покусай задницу Королевы» — студийная запись на «Онлайн-студии», г. Херсон (2006)
 «Козлы и капуста» — лайвовая запись в зале клуба «Амиго» и на радио «София», г. Херсон (2007)
 «Gluckstrahl» (2009)
 «Kelebek» — (2010)
 «Украинский Рок» (2012)

Состав 
 Марго — барабаны
 Владимир Демченко — гитара, вокал, автор песен
 Андрей Муковня — бас-гитара, вокал
 Артём Демченко — фронтмен, вокал

Источники и ссылки 
 Сайт гурту
 Рок-фестиваль «Рок-н-Рол Таврический»

Рок-группы Украины
Музыка в Херсоне